Rionegro & Solimões (ou também conhecido como Meu Amor) é o terceiro álbum da dupla sertaneja Rionegro & Solimões, lançado no ano de 1994. Foi lançado inicialmente pelo selo Brasil Rural em vinil, porém, com o disco sendo muito procurado, segundo Rionegro, foi descoberto enquanto estava na loja de discos Revolusom em Franca (SP) onde reside, que em uma determinada região o público queria muito o disco. 

Rionegro estava a conversar com o dono da loja que oferecia fitas cassete de cantores country como Alan Jackson quando foi apresentado ao homem que falou da procura pelo disco que, segundo ele, se chamava Galvão, e era diretor artístico do selo Velas. "Galvão" ofereceu um convite para a dupla, e Rionegro ofereceu o seu número de telefone para entrarem em contato. Poucos dias, foram convidados a irem na gravadora em São Paulo onde conversariam com ele e com Vitor Martins, presidente da gravadora, que decidiu relançar o disco em CD, o primeiro da dupla. Foi a proposta que mudou a carreira da dupla, segundo o sertanejo em entrevista a André Piunti, o fez emocionar pois era um divisor de águas na carreira da dupla.

O disco tem como sucessos "Como Esquecer Um Amor", "Meu Amor" e "Eu Quero Fazer Amor".

Faixas

Álbuns de 1994
Álbuns de Rionegro & Solimões
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa